Creüsa (filla de Gea).
 Creüsa (filla d'Erecteu).
 Creüsa (filla de Creont).
 Creüsa (filla de Príam).
 Creusa (reina)